Yolande de Châtillon ou Yolande de Nevers, morte en 1254, est héritière du comté de Nevers, de Tonnerre et d'Auxerre, et dame de Bourbon par son mariage.

Elle est la fille de , comte de Saint-Pol, et de son épouse , comtesse de Nevers, de Tonnerre et d'Auxerre. 

Sa mère meurt en 1225 et son père est tué l'année suivante au siège d'Avignon. Sa grand-mère maternelle Mathilde de Courtenay la recueille ainsi que son frère Gaucher, comte de Nevers, Tonnerre et Auxerre. 

Elle épouse , seigneur de Bourbon et de Dampierre, dont elle a deux filles : 
 Mathilde (vers 1234-1262), mariée en 1248 à Eudes de Bourgogne, fils d',
 Agnès (1237-1287), mariée en 1248 à Jean de Bourgogne (frère d'Eudes), puis en 1277 à .

En 1248, elle suit son mari qui accompagne le roi  lors de la septième croisade.  de Bourbon meurt à Chypre le , victime d’une épidémie qui fait de nombreuses victimes parmi les croisés. Yolande rentre en France avec la dépouille de son mari.

Après la mort de son frère Gaucher en 1250, elle devient l'héritière des comtés de Nevers, Tonnerre et Auxerre. Sa fille aînée Mathilde lui succède en 1254 tandis que sa seconde fille Agnès reçoit la seigneurie de Bourbon.

Ascendance

Notes et références 

Noblesse du Moyen-Âge en Champagne
Décès en 1254
Yolande